Baehrens är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Emil Baehrens (1848–1888), tysk klassisk filolog
 Wilhelm Baehrens (1885–1929), tysk klassisk filolog